Slovo generátor se užívá ve více významech:

 elektrický generátor – stroj sloužící k přeměně mechanické energie na energii elektrickou
 generátor (algebra)
 generátor pseudonáhodných čísel (PRNG)
 generátor (fotografie) – umožňuje fotografovat venku nebo v místech, kde není možnost připojení zařízení k elektrické síti

Externí odkazy